Jake DeBrusk, född 17 oktober 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Boston Bruins i National Hockey League (NHL).

Han har tidigare spelat för Providence Bruins i American Hockey League (AHL) och Swift Current Broncos och Red Deer Rebels i Western Hockey League (WHL).

DeBrusk draftades av Boston Bruins i första rundan i 2015 års draft som 14:e spelare totalt.

Han är son till Louie DeBrusk, som spelade i NHL mellan 1991 och 2003.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jake DeBrusk NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jake DeBrusk hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Edmonton
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Swift Current Broncos
Spelare i Red Deer Rebels
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Boston Bruins i NHL Entry Draft
Spelare i Providence Bruins
Spelare i Boston Bruins